El Distrito judicial de Apurímac es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Abancay y su competencia se extiende a toda la Región Apurímac con excepción de la provincia de Cotabambas que pertenece al Distrito judicial de Cusco.

Fue creada por Ley N.º 8242 y se instaló el 7 de septiembre de 1936 bajo la presidencia de Óscar R. Benavides.

Consta de 2 Salas Mixtas, 1 Sala Penal Transitoria, 5 Juzgados Penales, 1 Juzgado Civil Permanente, 3 Juzgado de Familia Permanente, 1 Juzgado de Familia Transitorio, 6 Juzgados Mixtos Permanentes, 2 Juzgados Mixtos Transitorios, 16 Juzgados de Paz Letrados. 1 Juzgado de Paz Letrado Transitorio.

El 1 de abril de 2015 entró en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal.

Véase también 
Poder Judicial del Perú
 Diario Pregón Noticias de Apurimac(Diario Pregón Noticias de Apurimac).

Referencias

Apurimac